Only Yesterday (1933), een Amerikaanse film uit 1933
Only Yesterday (1991), een Japanse animefilm uit 1991